Flor del viento puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anemone nemorosa; o
 el nombre común de la planta Pulsatilla alpina.